МХМ — многозначный термин

 МХМ-93 — ныне не существующий футбольный клуб из Кишинёва, Молдавия.
 МХМ — сокращение от «Марихолодмаш» — завод по производству холодильного оборудования в городе Йошкар-Ола, Россия.